The Outsider  — третій повноформатний альбом DJ Shadow виданий 2006 року.

Трек-лист

UK CD version
 "Outsider Intro"
 "This Time (I'm Gonna Try It My Way)"
 "3 Freaks" featuring Keak Da Sneak & Turf Talk
 "Droop-E Drop"
 "Turf Dancing" featuring The Federation & Animaniaks
 "Keep Em Close" featuring Nump
 "Seein' Thangs" featuring David Banner
 "Broken Levee Blues"
 "Artifact (Instrumental)"
 "Skullfuckery" featuring The Heliocentrics
 "Backstage Girl" featuring Phonte Coleman
 "Triplicate / Something Happened That Day"
 "The Tiger" featuring Sergio Pizzorno & Christopher Karloff
 "Erase You" featuring Chris James
 "What Have I Done" featuring Christina Carter
 "You Made It" featuring Chris James
 "Enuff" featuring Q-Tip & Lateef The Truth Speaker
 "Dats My Part" featuring E-40

Джерела 
Альбом  у базі даних порталу Discogs.com

Музичні альбоми 2006
Альбоми DJ Shadow